Ford Territory (Australia) –  crossover klasy wyższej produkowany na rynek australijski w latach 2004–2016.
 Ford Territory (Chiny) – SUV klasy średniej produkowany na rynek chiński i południowoamerykański od 2018 roku.